Die SRH Wilhelm Löhe Hochschule (WLH) ist eine 2012 gegründete private Fachhochschule für Gesundheits- und Sozialwesen in Fürth.

Geschichte 
Die durch die Diakonie Neuendettelsau gegründete Hochschule wurde als Wilhelm Löhe Hochschule für angewandte Wissenschaften (WLH) im Herbst 2012 vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst als private Hochschule anerkannt. Der reguläre Studienbetrieb begann zum Wintersemester 2012/2013. Gründungspräsident war Peter Oberender (Universität Bayreuth). Nach dessen Tod im Februar 2015 übernahm Ingo Friedrich die Leitung der Hochschule. Von Oktober 2018 bis März 2020 war Reinhard Meier-Walser, seit 1. April 2020 ist Dietrich von Schweinitz Präsident der Hochschule. Vizepräsidentin für Forschung der SRH WLH ist Stefanie Scholz, Vizepräsident für Lehre ist Clemens Werkmeister. Geschäftsführer ist Uwe Eisermann. Die Trägergesellschaft ist die SRH WLH GmbH, ein Tochterunternehmen der SRH Higher Education GmbH und der Diakoneo KdöR. Der Campus befindet sich am Rande des Südstadtparks in Fürth.

Studiengänge 
Als Bachelor-Studiengänge in Vollzeit werden unter anderem Psychologie (B.Sc.) und Soziale Arbeit (B.A.) angeboten. Berufsbegleitende Studiengänge, wie Berufspädagogik für Gesundheit (B.A.) in den Fachrichtungen Pflege (Pflegepädagogik), Rettungswesen, und Operationstechnische/Anästhesietechnische Assistenz (OTA/ATA), Pflege (B.Sc.), Heilpädagogik (B.A.), bietet die WLH ebenfalls an. Duale und ausbildungsbegleitende Studiengänge sind Soziale Arbeit dual (B.A.) und Pflege ausbildungsbegleitend (B.Sc.).

Masterstudiengänge sind u. a. Gesundheits- und Sozialmanagement (M.A.), Psychologie sowie Berufliche Bildung im Gesundheitswesen (M.A.).

Forschung an der SRH Wilhelm Löhe Hochschule 
Das Forschungsinstitut IDC ist ein Department der SRH Wilhelm Löhe Hochschule. In einem interdisziplinären Team untersucht das Institut Themen und Fragestellungen des Gesundheits- und Sozialmarktes im Rahmen eines umfassenden interdisziplinären Forschungsansatzes. Um den vielfältigen Perspektiven gerecht zu werden, ist das Team des Forschungsinstituts interdisziplinär (Gesundheitswissenschaft, Gesundheitsökonomie, Volks- und Betriebswirtschaft, Soziologie, Gerontologie und Sportwissenschaft) zusammengesetzt. Ergänzend steht das Team in engem Austausch mit den Professuren der SRH WLH (u. a. Bio- & Medizinethik, Wirtschafts- und Sozialethik, Pflegewissenschaft, Innovations- und Veränderungsmanagement).

Weblinks 
 SRH Wilhelm Löhe Hochschule (Fürth)

Belege 

SRH Hochschule
Hochschule in Bayern
Bildung und Forschung in Fürth
Organisation (Fürth)
Gegründet 2012